Joe Simpson ou Joseph Simpson peut désigner :
 Joe Simpson (1856-1911), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 Joe Simpson (1893-1973), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Joe Simpson (1951-), un joueur américain de baseball ;
 Joe Simpson (1960-), un écrivain et alpiniste anglais ;
 Joe Simpson (1988-), un joueur anglais de rugby à XV.